Het ATP-toernooi van Sydney 2002 (met de officiële naam Adidas International) vond plaats van 7 tot en met 13 januari 2002. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney